Вячесла́в Ива́нович За́йцев:
 Зайцев, Вячеслав Иванович (род. 1940) — советский и российский учёный.
 Зайцев, Вячеслав Иванович (1939—2022) — советский фигурист и спортивный функционер, генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России (2002—2006).